Axhavren (Gaudinia) är ett släkte av gräs. Axhavren ingår i familjen gräs.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gräs